BEC har flere betydninger:
 Bose-Einstein kondensat – den speciel tilstandsform, som opnås ved en temperatur tæt på det absolutte nulpunkt.
 Business Education College – handelsskole i Ballerup, Hellerup og på Bornholm.
 BEC Financial Technologies – tidligere Bankernes EDB Central, dansk fintech-virksomhed.
 Business English Certificate